Цей список подає дані про річне споживання алкоголю на душу населення, перерахованого на літри чистого спирту. Джерело даних — останній звіт Всесвітньої організації охорони здоров'я, в якому підраховувалося споживання людьми віком від 15 років.

Оновлені дані на 2017 рік.

Примітки 

  Кілька африканських країн (Бурунді, Нігерія, Свазіленд та Уганда) потрапили в верхню 30-ку  за споживанням на душу населення. Це сталося тому, що обрахунки проводилися за даними ФАО, куди ввійшли ферментовані напої та оцінки споживання місцевого пива, виготовленого із сорго, мілету та інших сільськогосподарських культур. 

споживання алкоголю
Міжнародні рейтинги
Алкоголь